Le nom (cognomen) latin Nazarius, francisé en «  », peut désigner :
 Nazarius, orateur gaulois auteur d'un panégyrique de l'empereur Constantin ;
 Nazaire de Milan, martyr chrétien décapité à Rome sous Néron ;
 Nazaire, abbé de Lérins, mort vers 450.